Villa Wagner heißen folgende Gebäude:

Villa Wagner I in Wien, erbaut 1886 bis 1888
 Villa Wagner (St. Ingbert) in St. Ingbert, erbaut 1889/90
Villa Wagner II in Wien, erbaut 1912 und 1913
Villa Wagner (Friedrichshafen), erbaut 1964 und 1965